

Patronyme 

 José Ribeaud (1935-2019), journaliste suisse ;
 Pierre Ribeaud (1955-), homme politique français.

Homonymie de patronyme